Geografie 
 Bullock County, county in de Amerikaanse staat Alabama

Personen
 Alan Bullock (1914-2004), Britse historicus
 Anna Mae Bullock (1939), bekend als Tina Turner, Amerikaanse zangeres
 Benbow Bullock (1929-2010), Amerikaanse beeldhouwer
 Chick Bullock (1898-1981), Amerikaanse zanger
 Fanny Bullock Workman, (1859-1925), Amerikaanse geografe en ontdekkingsreizigster
 Geoff Bullock (1956), Australische singer-songwriter en muzikant
 Sandra Bullock (1964), Amerikaanse actrice
 Steve Bullock (1966), Amerikaanse politicus
 Stuart Scott Bullock (1956), Amerikaanse stemacteur
 Wynn Bullock (1902-1975), Amerikaanse fotograaf

Overig
 Bullock, historisch Australisch fiets- en motorfietsmerk
 Bullock Hotel, hotel in de Amerikaanse plaats Deadwood
 Bullocks troepiaal, zangvogel